Таванкут може да се односи на:
 Доњи Таванкут, насеље у Србији у саставу града Суботице.
 Горњи Таванкут, насеље у Србији у саставу града Суботице.
 ФК Таванкут